Broadlands steht für

 Broadlands (Landsitz), Herrenhaus und Parkanlage in der Nähe von Romsey bei Southampton (England)
 Broadlands (Neuseeland), Geothermalgebiet auf der Nordinsel Neuseelands 
 Broadlands (Virginia), gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Virginia